

Україна
Пролетарський район Донецьк

Росія
Пролетарський район Ростов-на-Дону
Пролетарський район Ростовська область
Пролетарський район Саранськ
Пролетарський район Твер
Пролетарський район Тула